São Miguel do Guamá kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 São Miguel do Guamá (ort), Pará, 
 São Miguel do Guamá (kommun), Pará, 

Robotskapade Brasilienförgreningar